Flotjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Flotjärnen, Värmland, sjö i Arvika kommun, 
Flotjärnen, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun, 
Flotjärnen (Hammerdals socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun, 
Flotjärnen (Hällesjö socken, Jämtland, 697252-150527), sjö i Bräcke kommun, 
Flotjärnen (Hällesjö socken, Jämtland, 697570-152021), sjö i Bräcke kommun, 
Flotjärnen (Lockne socken, Jämtland), sjö i Östersunds kommun, 
Flotjärnen (Ragunda socken, Jämtland), sjö i Ragunda kommun, 
Flotjärnen (Stuguns socken, Jämtland), sjö i Ragunda kommun, 
Flotjärnen (Åre socken, Jämtland), sjö i Åre kommun, 
Stor-Flotjärnen, sjö i Strömsunds kommun,  (13,6 ha)
Flotjärnen (Bodums socken, Ångermanland), sjö i Strömsunds kommun, 
Flotjärnen (Ramsele socken, Ångermanland, 704500-151305), sjö i Sollefteå kommun, 
Flotjärnen (Ramsele socken, Ångermanland, 705119-152110), sjö i Sollefteå kommun, 
Flotjärnen (Ramsele socken, Ångermanland, 705546-154239), sjö i Sollefteå kommun,  (5,04 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn